Tartaruga – rettile acquatico carnivoro con carapace dal profilo basso
 Tartaruga – simbolo araldico
 Tartaruga – personaggio del manga e anime Dragon Ball
 Tartaruga – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato Italiane